Памятник Дзержинскому — памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому на одноименной площади Тракторозаводского района.

История 
В  1926 году состоялась закладка Сталинградского тракторного завода. В этом же году умер Феликс Дзержинский и заводу, еще на стадии строительства, было присвоено его имя. Перед центральной проходной завода в 1932 году была установлена временная модель памятника, а с 17 июня 1935 года — бронзовый памятник. Скульптор - Сергей Меркуров.

Один из 4  памятников города, переживших Сталинградскую битву, также пережили войну памятники Гоголю (1910 - старейший памятник Волгограда) и Ерману (1925)  в Комсомольском саду, Хользунову (1940) на Центральной Набережной. За дни войны у памятника была разрушена левая указующая рука, она была восстановлена после войны скульптором художественной мастерской Тракторного завода Раковым. В 1960 году постамент был облицован гранитом. В 2015 году произведен капитальный ремонт постамента памятника.

Технические данные 
Высота бронзовой скульптуры — 4,3 м, высота постамента — 6,48 м.

Интересные факты 
 Характерная поза Феликса Дзержинского, указывающего левой рукой на центральную проходную завода, а правой заводящий за спину шинель среди рабочих завода получила ироничное название: «Последнюю шинель продам, но там (на Тракторном заводе) работать не буду». Другой вариант: обыгрывание аббревиатуры ВГТЗ (Волгоградский Тракторный завод) — «Вот Где Ты Загнёшься».

См. также 
 Список объектов культурного наследия федерального значения Волгоградской области

Примечания

Ссылки 
 Информация о памятнике на сайте  администрации

Дзержинскому
Волгоград
Работы Сергея Меркурова
Здания и сооружения, построенные в 1935 году в России
Скульптуры 1935 года